Ондра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ондра Лысогорский (настоящее имя — Эрвин Гой; 1905—1989) — писатель, поэт, литературный переводчик, филолог, создатель ляшского языка.
 Ондра, Адам (род. 1993) — чешский скалолаз.
 Ондра, Анни (имя при рождении Анна София Ондракова; 1903—1987) — чешская, английская и немецкая актриса.
 См. также 
 Сент-Ондра — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.